carpus – nadgarstek kręgowców
 carpus – człon odnóża skorupiaków
 Carpus – imię męskie